{{Вершина
 |Название                = Те-Девилс-Пойнт
  |Национальное название  = en/The Devil's Point/gd/Bod an Deamhain
 |Изображение             = The devil's point 01.jpg
  |Подпись                = Фото августа 2007 года
 |Координаты              = 57/2/8/N/3/41/20/W
  |CoordScale             = 
 |Страна                  = Великобритания
  |Регион                 = Шотландия
   |Район                 = Абердиншир
 |Горная система          = Кэрнгормс
  |Хребет или массив      = 
 |Высота                  = 1004
  |Источник высоты        = <ref>Те-Девилс-Пойнт   на сайте walkhighlands.co.uk</ref>
  |Относительная высота   = 89
  |Первое восхождение     = 
 |Позиционная карта       = Великобритания
 |Позиционная карта 1     = Великобритания Шотландия
}}
Те-Де́вилс-По́йнт (, ) — холм в округе Абердиншир (Шотландия), входит в список Мунро шотландских вершин выше 3000 футов. Высота вершины над уровнем моря — 1004 метра, относительная высота — 89 метров. Входит в состав горного хребта . Родительская гора —  (1291 м).

Издавна гора носила своё шотландское название Пенис Демона. В 1860-х годах это место посетила королева Виктория, которая поинтересовалась у своего верного слуги-шотландца, Джона Брауна, как называется этот холм. Чтобы избежать конфуза, тот ответил, что The Devil's Point, что можно перевести как «Место Дьявола».

Рядом с холмом стоит каменная хижина , построенная ещё в 1877 году.

Те-Девилс-Пойнт относительно легка для восхождения, однако в окру́ге нет населённых пунктов. Ближайшие деревни и городки:  (18 км на восток-юго-восток по прямой),  (20 км на северо-северо-запад),  (18 км на северо-запад).

 См. также 
  — мыс на реке Теймар (Юго-Западная Англия).
  — пещера в Дербишире (Центральная Англия), широко известная под названием Зад Дьявола''.

Примечания 

Мунро
География Абердиншира